Gala může být:

 Gala (zpěvačka) (* 1975) – italská zpěvačka
 Gala (časopis) – francouzský časopis
 GALA (hudební skupina) – čínská hudební skupina
 Gala (Tibet) – vesnice v Tibetu
 Gala (album) – album skupiny Lush
 Gala Dalí (1894–1982) – manželka básníka Paula Éluarda a později výtvarníka Salvadora Dalího
 Gala (numidský král) – vládce Numidie ve 3. století př. n. l.
Gala (odrůda jablek) – odrůda zimních jablek
 Gala (supermarket) – irský obchodní řetězec